Сандек:

 см. Сандак — в иудаизме аналог крёстных родителей.
 см. Сандэк — тип парусника в Индонезии.
 Сандек () — тип палубы, а также открытая веранда на солнечной стороне.